Allsvenskan 1997 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1997.
Damallsvenskan 1997.
Allsvenskan i ishockey 1997.